Маргари́тис () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Маргаритис, Александрос (род. 1984) — греческий автогонщик.
 Маргаритис, Георгиос (1814—1884) — греческий художник 19-го века.
 Тимофей (Маргаритис) (род. 1951) — митрополит Иерусалимской Православной Церкви.
 Маргаритис, Филиппос (1810—1892) — первый греческий фотограф.